Устав:

 Устав — древнейший тип написания кириллических букв славянского алфавита, характеризующийся строгой геометричностью, отсутствием наклона букв и промежутков между словами.
 Устав — свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в какой-либо определенной сфере отношений или какого-либо государственного органа, предприятия, учреждения.
 Устав — основной закон края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа России. Является аналогом конституции, которую среди субъектов Российской Федерации имеют только республики.

См. также 
 Воинский устав.
 Богослужебный устав (Типикон) — совокупность указаний, определяющая структуру и порядок православных богослужений и их сочетаний на все дни года.
 Монастырский устав — свод правил проживания монахов в общежительных монастырях, а также порядок совершения богослужений.
 Масонские уставы — являются согласованным набором масонских ритуалов и практик.